Mein Vater der Held ist der Titel zweier im Abstand von drei Jahren mit der gleichen Geschichte und demselben Hauptdarsteller (Gérard Depardieu) produzierten Filme:
 Mein Vater, der Held (Film) von 1991, Regie: Gérard Lauzier
 Daddy Cool (Film) von 1994, Regie: Steve Miner